Грабовенко, Максим Иванович (1923—1980) — старший сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943).
 Грабовенко, Эдуард Анатольевич (род. 1969) — начальствующий епископ Российской церкви христиан веры евангельской.